Bunium mediterraneum är en flockblommig växtart som beskrevs av Albert emend. Jacq.-vuar. Bunium mediterraneum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
mediterraneum